De Ronde van Italië voor vrouwen 2014 (Italiaans: Giro Rosa 2014) werd verreden van vrijdag 4 juli tot en met zondag 13 juli in Italië. Het was de 25e editie van de rittenkoers. De ronde telde tien etappes, inclusief een proloog.

De Nederlandse ploeg Rabo-Liv domineerde de ronde: drie van hun rensters eindigden op het podium van het eindklassement (Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévot en Anna van der Breggen), gevolgd door titelverdedigster Mara Abbott (UnitedHealthcare) op plek vier. Ook het puntenklassement werd gewonnen door wereldkampioene Vos en het jongerenklassement door Ferrand-Prévot. Vos won bovendien 4 etappes en Annemiek van Vleuten (ook Rabo-Liv) won de proloog en de 3e etappe.

Ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

9e etappe

Eindklassementen

Zie ook
Ronde van Italië voor vrouwen
Ronde van Italië 2014
UCI Road Women World Cup 2014

Externe link
Officiële website

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2014
2014